Fame :
 mot de l'ancien français qui signifie « bruit, renommée, réputation » qui dérive de la déesse romaine Fama, personnification de la Renommée
 mot anglais, issu du français, qui signifie « célébrité, renommée, gloire ».

Cinéma et télévision 
  est un film anglais réalisé en 1936 par Leslie S. Hiscott.
 Fame est un film américain musical réalisé en 1980 par Alan Parker.
 Fame est une série télévisée (1982-1987) tirée du film.
  est une comédie musicale tirée du film.
 Fame est un film américain musical réalisé en 2009 par Kevin Tancharoen, remake du film d'Alan Parker.

Musique

Groupe 

 Fame est un duo suédois.

Studio 

 FAME est un studio d'enregistrement américain basé à Muscle Shoals, dans l'Alabama.

Album 

 The Fame est un album studio de Lady Gaga ;
 F.A.M.E. est un album de Chris Brown.
 Fame est le quatrième album solo du rappeur Lefa

Chanson 

 Fame est une chanson écrite par David Bowie et John Lennon ;
 Fame est une chanson d'Irene Cara, présente dans le film d'Alan Parker et la série télévisée dérivée ;
 Fame est une musique de Wiz Khalifa.
 Fame est une musique de Yelawolf de l'album Trunk Muzic Returns (2016)

Autres 
 Fame (parfum), le premier parfum pour femmes de la chanteuse Lady Gaga.
 F.A.M.E. Awards, récompenses du cinéma pornographique décernées chaque année par le public.
 FAME Projet de satellite d'astrométrie de la NASA du début des années 2000 qui fut abandonné à la suite de dépassement budgétaire.

Références 

Homonymie de titre